Fanfarria puede hacer referencia a:

 Fanfarria, pieza musical corta de gran fuerza y brillantez;
 Charanga, grupo de música pequeño propio del norte de España, también llamado fanfarria.